Top Room at the Zoo - debiutancki studyjny album angielskiej piosenkarki Lucy Spraggan. Został wydany niezależnie 20 października 2011 roku. Dotarł na 22 miejsce listy UK Albums Chart i 72 miejsce Irish Albums Chart.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2011